HAL Tejas: avion de combat indien
 Tejas : l'élément « Feu » en Sanskrit
 Hasinai : désignation espagnole d'un peuple amérindien
 Tejas, cinquième album du groupe ZZ Top sorti en 1976